Nyängestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyängestjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Nyängestjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (6,52 ha)
Lill-Nyängestjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Nyängestjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (12,5 ha)
Nyängestjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Nyängestjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723581-160401), sjö i Sorsele kommun, 
Nyängestjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723608-160399), sjö i Sorsele kommun, 
Nyängestjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,35 ha)
Nyängestjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (20,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn